Ек-Балам има више значења:

 Ек-Балам (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ек-Балам (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику